Васи́лий Бра́гин:
 Брагин, Василий Евграфович (1847—1920) — депутат Государственной думы Российской империи I-го созыва от Пермской губернии.
 Брагин, Василий Ефимович (1920—1969) — Герой Советского Союза.
 Брагин, Василий Петрович (1926—1963) — Герой Советского Союза.